Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Puno, provincia di El Collao
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Puno, provincia di Melgar
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Lambayeque
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di Lima
Distretto di Santa Rosa – distretto del Perù nella regione di San Martín
Distretto di Santa Rosa de Ocopa – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Santa Rosa de Quives – distretto del Perù nella regione di Lima
Distretto di Santa Rosa de Sacco – distretto del Perù nella regione di Junín